Келвин Рэнси (; родился 3 мая 1958, Толидо, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете штата Огайо, в 1980 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Чикаго Буллз», однако ещё до начала сезона был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Даллас Маверикс» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 6 сезонов, завершив карьеру в возрасте 28 лет, решив стать проповедником. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1981). В 1980 году был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 474 игры, в которых набрал 5380 очков (в среднем 11,4 за игру), сделал 901 подбор, 2480 передач, 472 перехвата и 34 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Родившиеся в Толидо